Даниэла Аэдо (; 12 февраля 1995, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса, гитаристка, композитор и певица.

Биография 
Родилась 12 февраля 1995 года в Мехико. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1998 году в возрасте всего лишь 3 лет и с тех пор снялась в 9 телесериалах. В 2009 году решила порвать с кинематографом в пользу музыки и с этого момента она начала музыкальную деятельность в качестве гитаристки, композитора и певицы. В 2014 году была принята студенткой в музыкальный колледж в Беркли, где она учится до сих пор. Она даёт по два концерта в год в странах Латинской Америки. Номинирована 4 раза на три различные премии, однако ей удалось победить в двух из них (INTE и TVyNovelas).

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1985—2007 — Женщина, случаи из реальной жизни
 2000-01 — Личико ангела — Дульсе Мария Ларриос Вале.
 2005 — Наперекор судьбе — Сандра Серрано Рудель (ребёнок).

Дискография 
 2000 — Личико ангела

Ссылки 
 Подробная биография.
 Биография на doblaje.wikia.com.
 Официальная страничка актрисы и певицы в Твиттере.

Актрисы по алфавиту
Дети-актёры по алфавиту
Гитаристы по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Актрисы озвучивания Мексики
Актрисы Мексики
Гитаристы Мексики
Дети-актёры Мексики
Композиторы Мексики
Певцы и певицы Мексики
Лауреаты премии INTE
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)